Il doppio  del Copa Petrobras São Paulo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Juan Martín Aranguren e Franco Ferreiro erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Aranguren ha fatto coppia con Sebastián Decoud, ma ha perso nei quarti di finale contro Ricardo Hocevar e João Souza.

Ferreiro ha fatto coppia con Ricardo Mello e ha battuto in finale 6–3, 6–3 Diego Junqueira e David Marrero.

Teste di serie 

 Santiago González /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (quarti di finale) 
 Diego Junqueira /  David Marrero (finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras São Paulo 2009